Nösselt ist der Nachname folgender Personen:

 Johann August Nösselt (1734–1807), Theologe in Halle
 Friedrich August Nösselt (1781–1850), Sohn des Johann August Nösselt, Historiker und Pädagoge